Molekulska formula -{C3H9O3P}- se može odnositi na:

 Dimetil metilfosfonat
 Trimetil fosfit